Работник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя. По отношению к женскому полу также применяется слово Работница.

География 
 Работник — посёлок в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Работник — деревня в Горномарийском районе Республики Марий Эл.

Корабли и суда 
 «Работник» — паровой катер, построенный в 1858 году на заводе «Невский литейный и механический завод Семянникова и Полетики».
 «Работник» — буксирно-пассажирский и почтово-багажный пароход пароходства А. Ф. Поклевского-Козелла, построенный в 1859 году на заводе механиков Гакса и Гуллета в Тюмени. Пароход совершал рейсы по Иртышу, Оби, Томи.
 «Работник» — буксирный колёсный пароход братьев Фёдора и Григория Каменских, построенный в 1859 году на Сормовском заводе. Пароход совершал рейсы по рекам Кама и Волга.
 «Работник» — колёсный пароход Балтийского флота России, построенный в 1865 году на Боткинском заводе.

Периодические издания 
 «Работник» — социал-демократическая газета на русском языке, издававшаяся в Женеве в 1875-1876 гг.
 «Работница» — журнал.
 «Работник» — газета, издававшаяся в Ставрополе в 1906 году.

См. также 
 Работнички

Примечания